Индианола:
 Индианола (Айова)
 Индианола (Миссисипи)